Экспансия — цикл романов о работе советского разведчика Штирлица, он же Максим Максимович Исаев. Первая книга написана в 1984 году Юлианом Семёновым. «Экспансия — I» является продолжением книги «Приказано выжить». В цикле рассказывается о работе Штирлица в Испании и Южной Америке, во время самого начала холодной войны (1946—1947). Цикл является одним из наиболее масштабных произведений о Штирлице.

Сюжет

Экспансия — I. По лезвию бритвы 
Штирлиц находится в Испании, куда его тайно эвакуировали по каналам ODESSA как высокопоставленного члена СС, после падения Берлина. Он живёт под именем доктора Брунна и приходит в себя после тяжелейшего ранения (в него попало семь пуль в уличных боях в Берлине). Первое его желание после частичного выздоровления — наладить связь со своими и вернуться на родину. Однако обстановка в мире кардинально изменилась по сравнению с той, к которой он привык. С мая 1945 года до октября 1946 года прошло больше года и, выйдя из госпиталя, узнать мир он не может. Бывшие союзники по антифашистской коалиции стали врагами. Уже произнесена Фултонская речь Черчилля и механизм холодной войны запущен. Коммунизм объявлен врагом Америки № 1. При этом сотрудничество с бывшими нацистами втайне, но начато. За обоими событиями стоит Аллен Даллес. Бывшему генералу разведки вермахта Гелену разрешено воссоздать спецслужбы для Западной Германии. С доклада советской разведки Сталину, об этом событии и начинается книга.

В самом начале книги со Штирлицем встречаются американцы из ОСС, которые дают понять, что знают о его работе в спецслужбах третьего рейха. После краткого разговора его высаживают на пустом шоссе за городом. Здесь его подбирает автомобиль с человеком по имени Кемп. Он приглашает Штирлица на работу в испанский филиал фирмы «ITT», но эта фирма на протяжении всей своей истории была тесно связана с нацистской Германией, и Штирлиц понимает, что и Кемп, скорее всего, подослан из спецслужб (и, действительно, Кемп — бывший офицер абвера Виккерс). Штирлиц, у которого совершенно нет денег, соглашается работать в ITT, для того чтобы скопить на переезд из франкистской Испании во Францию, где есть советское посольство.

После всех этих встреч, Штирлиц, совершенно измученный, возвращается домой, где его встречает нежданный гость — американский резидент в Испании Пол Роумэн. Роумэн — в отличие от нового неофициального курса США, — ненавидит нацизм (поскольку побывал в плену у нацистов, где подвергался пыткам). Он так же, как и Штирлиц, не может понять происходящее у себя на родине. Кроме того, в США происходит расформирование ОСС, официально в связи с окончанием войны, но на деле готовится создание нового разведывательного аппарата, подчиненного не военным, а сугубо политическим целям и кругам (будущее ЦРУ). Близкий друг Роумэна Грегори Спарк уже уволен окончательно из разведки, сам Роумэн пока продолжает работать. Роумэн вынужден работать со Штирлицем (хотя и ненавидит его, как нациста и убийцу). Однако Роумэн с самого начала сталкивается с загадкой: это он, а не Кемп должен был подобрать Штирлица на шоссе, после того, как его высадили из первой машины. Кроме того Штирлиц аргументированно спорит с обвинением его в убийстве.

Штирлиц пытается уйти от американцев. Едва получив аванс от ITT, он отрывается от слежки и уезжает в Бургос. В то же время по просьбе американцев испанская полиция максимально тщательно ищет Штирлица и, что не сложно в полицейском государстве, находит. Так Роумэн узнает, где Штирлиц, и перехватывает его. Чтобы замотивировать свой внезапный отъезд, Штирлиц вынужден идти к Клаудии, своей бывшей любовнице из Бургоса. Последний раз они виделись 9 лет назад, но она всё ещё ждёт и любит его, и Роумэн верит Штирлицу. После ухода Роумэна Штирлиц теряет сознание.

Во время погони за Штирлицем Роумэн случайно (как он вначале думает) встречается с молодой девушкой, Кристиной (Кристой) Кристиансен, и даже влюбляется в неё. Но Штирлиц случайно видит конспиративную встречу Кристы с Кемпом. Роумэн вначале бьет Штирлица по лицу, но после вынужден проверить эту информацию. Подозрение основано на том, что такую внешность девушки (голубоглазая, веснушчатая) он сам описал в своих письмах к Спарку (которые, видимо, перехватывали).

После проверки он понимает, что Криста подослана к нему через бывшего офицера абвера — Гаузнера (люди Даллеса не заинтересованы в его работе — разоблачения нацистов могут повредить работе Гелена). Роумэн, заручившись поддержкой своего друга, Эронимо, идёт ва-банк: захватывает и вывозит Гаузнера за город, чтобы надавить и узнать нужную ему информацию. И узнает — Криста работала на Гаузнера с 1943 года, из-за того, что её отец был арестован гестапо. В то же время Кристину нацисты использовали «втемную», притворяясь, что с ней сотрудничают противники гитлеровского режима, и она поняла это намного позднее. Роумэн отпускает Гаузнера и возвращается в Мадрид. Штирлиц, который тоже вернулся, открывается Роумэну, и они начинают работу против сбежавших нацистов вместе.

Тем временем Гелен хочет использовать Штирлица в опасной для Штирлица комбинации, «засветить» его как советского шпиона, связанного с преступником Мюллером (Мюллера Гелен полагает своим главным конкурентом в работе с американцами). Роумэн помогает Штирлицу улететь из Испании. Штирлиц выбирает Аргентину, об открытии посольства СССР в этой стране он случайно узнает из передачи по радио, услышанной в доме Клаудии. Но когда Роумэн, наконец, возвращается домой, чтобы откровенно поговорить с Кристой, он видит Гаузнера.

Экспансия — II. Безоблачное небо Испании 
Гаузнер ставит Роумэну свои условия, с ним ещё один человек — Пепе, он же Гуарази, представитель мафии. Чтобы спасти жизнь Кристины, Роумэн соглашается на условия Гаузнера (которого сразу по окончании переговоров с Роумэном убивает Гуарази) и пишет задним числом обязательство работать на нацистов. Теперь Роумэн как и вся информация, исходящая от него, скомпрометированы. О том, что нацисты надавили на него, Роумэн рассказывает своему начальнику Макайру, но тот в курсе, что бывших нацистов курируют на высшем уровне, и ничего не предпринимает. Впрочем, он дозволяет Роумэну действовать самостоятельно. Роумэн забирает с собой в США Кристину, и знакомит ее с семейством Спарков, своих близких друзей. Он не знает, что Спарк и Кристина уже знакомы, в годы войны в Лиссабоне она по заданию немцев должна была соблазнить Спарка, но он устоял. Кристина рассказывает эту историю перед Роумэном и Спарками в иносказательной форме, от лица своей вымышленной подруги, которая вынужденно работала на нацистов, чтобы спасти своего отца. Все догадываются, кто скрывается за этим рассказом.

Тем временем летящий в Аргентину Штирлиц попадает под наблюдение: одним рейсом с ним летит Ригельт — давний знакомый по СС, подосланный людьми Гелена. Ригельт в самолете выкрадывает у Штирлица паспорт, и он не может попасть, как планировал, в советское посольство в Аргентине. Все, что он может, это выйти на промежуточной посадке в Рио, где не требуют паспортов. Далее, Штирлиц, обманув Ригельта, уходит из-под наблюдения. Он хочет попасть в Игуасу, пограничный район Бразилии с Аргентиной, под видом туриста, заинтересовавшегося охотой. Из тамошних джунглей можно незаметно перейти границу с Аргентиной. Он нанимает якобы для охоты местного проводника Шиббла, которого находит по объявлению в аэропорту Рио. Шиббл англичанин и двойной агент (он работает и на немцев, и, более скрыто, на Лондон), но оказывается очень полезен Штирлицу: он приводит его в индейскую деревню в Парагвае, где жена вождя проводит обряд лечения над Штирлицем. Как она говорит, в белого «попало семь стрел», и это поражает Штирлица, потому что в Берлине в него действительно попало семь пуль. После обряда Штирлиц вдруг понимает, что боли полностью прошли. В Асунсьоне Штирлиц встречается с Роумэном, и, после искреннего разговора, отказывается от идеи бежать в посольство. Параллельно Роумэну удается получить доказательства, что Штирлиц не убивал двух людей, весной 1945 года, как об этом сообщалось в прессе; более того эти убийства ему настойчиво приписывают именно люди, связанные с гестапо и Мюллером.

Начинается сложнейшая операция Роумэна и Штирлица по выявлению тайной сети бывших нацистов в Южной Америке. Им помогают Кристина и Спарк, которые находятся в Лиссабоне и в руки которых попал Ригельт, давший много имен и паролей бывших нацистов на южноамериканском континенте. Пользуясь ими, Роумэн выдает себя перед нацистами в Асунсьоне за проверяющего «из центра» и даже получает от них письменные отчеты. Против Роумэна подключают молодого ветерана войны Джека Эра, ставшего, как он думает, сотрудником ФБР . На самом деле, приглашение на работу от ФБР было прикрытием для найма в ОСС. Эр воевал, освобождал концлагеря, был тяжело ранен, побывал в плену у нацистов после прорыва в Арденнах и ненавидит нацизм. Он требует от руководства использовать его именно для поимки беглых нацистов. Макайр, исполняя план Даллеса, рассказывает ему, что Штирлиц — опасный нацистский преступник, а Роумэн вольно или невольно работает на Штирлица. Эр должен следить за Штирлицем в Аргентине, но Штирлиц легко обводит Эра вокруг пальца. Также против Штирлица с Роумэном невольно действует английский журналист Майкл Сэмел, который поверил анонимному собеседнику — «узнику концлагерей», и с его слов напечатал разгромный материал о «палаче Штирлице, штандартенфюрере СС». Но Роумэну быстро удаётся перетянуть Сэмела на свою сторону.

На последней стадии, когда Роумэн, Штирлиц и Спарк раскрыли почти всю сеть бывших нацистов в Южной Америке, а, через них, и в Западной Европе, Роумэн идет к Макайру. Макайр вначале отговаривается дипломатическими сложностями, но затем сообщает, что предоставит поддержку операции Роумэна, людьми и деньгами, хотя она и представляет риск. Взамен он требует от Роумэна написать задним числом прошение об увольнении из разведки (якобы на тот случай, если все сорвется, и Госдепартаменту придется отрицать участие США в операции). Операция срывается из-за предательства Макайра, никого из нацистов не удается арестовать. Роумэн понимает, что их предал Макайр, но тут в игру включается и мафия: дети Спарка похищены, а их ключевой свидетель Ригельт оказывается убит. Гуарази передает Спарку требование прекратить операцию. Чтобы детей Спарка отпустили, Штирлиц и Роумэн подчиняются всем требованиям.

Роумэн, уволенный «по своему желанию» из разведки, все-таки решает продолжать борьбу. Он встречается со Спарком, Сэмелом, Штирлицем и Джеком Эром. Роумэн перевербовывает Джека Эра и понимает, что Штирлиц был прав относительно Даллеса (Штирлиц рассказывает ему о сепаратных переговорах Даллеса с обергруппенфюрером СС Вольфом, весной 1945 года). Штирлиц улетает в горы в Аргентину. Его целью становится обосноваться поближе к Барилоче, где бывшие нацисты и Перон реализуют какой-то очень секретный проект. Книга заканчивается на том, что специалистам из организации Гелена удается записать, как Штирлиц разговаривал сам с собой в горах и читал вслух стихи. Вывод на основании записей: Штирлиц по национальности русский, вероятно — петербуржец.

Экспансия — III. Аргентинское танго 
Проходит некоторое время. Штирлиц работает инструктором по горным лыжам, в Аргентине. Ему нужно встретиться с сенатором Оссорио, у которого остались материалы комиссии по антиаргентинской деятельности (имелась в виду деятельность немецких агентов в Аргентине, до прихода к власти Перона). За этими материалами давно охотятся американцы. На курорт приезжает племянник хозяина, Ганс, которого Штирлиц «проверяет»: в метель он поднимается с Гансом на горную вершину, и отключает фуникулёр, а затем сбрасывает вниз лыжи Ганса. После этого он требует от Ганса все ему рассказать, иначе он оставит его здесь одного, а это верная смерть от переохлаждения. Ганс сознается, что работает на организацию Гелена, и Штирлиц исполняет обещание: вдвоем на одних лыжах они с Гансом спускаются с вершины.
Теперь Штирлиц знает, что в горах он под плотным наблюдением и встреча с Оссорио может сорваться, а все материалы перехватят американцы. Поэтому Штирлиц просит Клаудию помочь ему и поехать к Оссорио, в Буэнос-Айрес, передать ему, чтоб он не приезжал, Штирлиц сам его найдет, а Клаудиа должна описать Оссорио его внешность. Клаудиа выполняет порученное, но но на обратном пути в аэропорт ее перехватывает резидент испанской разведки Франко Росарио. Во время попытки перевербовать Клаудию, путем шантажа записью с ее будущим изнасилованием, Клаудиа ослепляет Росарио ударом авторучки в глаз. После этого, испугавшись, что ее все равно изнасилуют и запишут на видео, которое будет показано Штирлицу, Клаудиа ослепляет той же авторучкой и себя. Теперь она не нужна испанцам, и ее убивают.
 
Штирлиц узнает имя офтальмолога, который лечит раненый глаз Росарио, и просит его помочь отомстить. Врач соглашается, но ставит условие: фашист должен остаться в живых. После этого он звонит Росарио и вызывает его в незаселенный дом, указанный Штирлицем. Штирлиц, притворившись вахтером, принимает Росарио, который однако отказывается зайти в дом без сопровождения шофера. Штирлицу удается оглушить, обезоружить и связать обоих. Росарио отказывается говорить при свидетеле (шофере), но при условии, что шофер будет убит, согласен разговаривать. Штирлиц дает Росарио нож и высвобождает одну связанную руку: Росарио убивает шофера ножом. После чего ликующе сообщает Штирлицу, что убил шофера, чтобы тот не проболтался, а он, Росарио, точно ничего не расскажет. Тогда Штирлиц объясняет Росарио, что оставит его с трупом, но перед этим позвонит газетчикам. Он делает Росарио инъекцию снотворного, чтобы тот не мог уйти с места убийства. Росарио впервые испугавшись начинает рассказывать все, что интересует Штирлица, но в конце засыпает. Штирлиц уходит, сдержав обещание данное врачу: Росарио остался жив, но его будут судить за убийство (Штирлиц перед уходом звонит в газету, называет адрес и говорит: «Вас ждет сенсация»). Кроме того Штирлицу достается записная книжка Росарио, которую он постоянно носит с собой, с именами и контактами агентов испанской разведки в Аргентине, и даже данные о том, где скрывается Мюллер.

Затем Штирлиц встречается с Оссорио, который дает ему имена и явки нацистских агентов в Аргентине, которые используются и сейчас. Благодаря этому Штирлиц получает информацию, что скрывающиеся в Аргентине нацисты работают на Перона и собирают атомную бомбу. Эту информацию он публикует, вызывая тем самым крупный международный скандал (американцы знали, что Перон укрывает беглых преступников, но разработки бомбы были для них неприятной новостью). Роумэн и Спарк готовятся к нанесению нового удара по нацистам, на этот раз их цель — Мюллер. Для того, чтобы их не шантажировали, как прошлый раз, Роумэн разыгрывает расставание со своей женой — Кристиной, и начинает вести аморальный образ жизни. Криста уезжает в Европу, в Норвегию, там же находятся жена и дети Спарка, причем чтобы во время операции их не могли выследить, они втроем уходят на яхте Кристины в море.

Штирлицу и Роумэну удаётся вместе выследить Мюллера, но арестовать его нельзя, так как он живёт под другим именем и надежно охраняется. Тогда, через связанного с мафией певца Синатру, они обращаются к мафии, предлагая сделку: им достанется Мюллер, а мафии — его вывезенные богатства. Джека Эра подставляют люди Даллеса, и он погибает. Макайр подвергается шантажу из-за одной неудачной операции с его участием в годы войны (она подробно описывается в «Экспансия-I»); мафия получает эту информацию от безымянной женщины и пользуется этим, чтобы Макайр помогал их операции по Мюллеру. Макайр вынужден отдать приказ американским резидентурам в Латинской Америке помогать Штирлицу, Роумэну и Гуарази. Макайр боится того, что ему приходится делать, не зная, что это полностью устраивает его руководство, и информация о Макайре была передана мафии именно сверху. Руководству новых американских спецслужб самим нужен Мюллер как ценный источник информации. В то же время скомпрометировавший себя Макайр им больше не нужен. Позже Макайра находят застреленным в стиле мафии (три пули в живот). Спарк взят в заложники, яхту выследили (при этом о дальнейшей судьбе Кристы и семьи Спарка в книге никак не упоминается), и борьба обостряется. Штирлиц приезжает в одиночку к Мюллеру на виллу, где тот скрывается, они напряженно беседуют несколько дней. Каждый пытается перевербовать другого и спасти свою жизнь, однако Штирлиц подготовлен лучше и раскрывает Мюллеру некоторые секреты его жизни, которые полностью уничтожают его будущее. При этом Штирлиц знает, что за ним летит Роумэн на самолете. Но не знает того, что у Гуарази тайный приказ привезти только Мюллера; ни Штирлиц, ни Роумэн не нужны и должны быть убиты сразу по окончании операции.

Во время авиапраздника, устроенного бывшими нацистами, на котором присутствуют Штирлиц и Мюллер, самолет с Роумэном беспрепятственно садится на летное поле (как участник авиашоу). Штирлиц захватывает Мюллера и прикрывается им, их забирает самолет. В самый последний момент Гурази пытается застрелить Штирлица, но Роумэн спасает друга, убивает Гуарази. Нацисты стреляя по самолету в воздухе, убивают пилота. Роумэн, в одиночку, раненый пилотирует самолёт, в котором Штирлиц и Мюллер.

Романы 1984 года
Юлиан Семёнов
Штирлиц